Il singolare del torneo di tennis Ciur Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Petr Kralert 7-5, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Portas (primo turno)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)

 Davide Sanguinetti (Campione)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Álex López Morón (semifinali)
 Gastón Etlis (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciur Cup 1999